Колюпаново (Тульская область):
 Колюпаново — село в Алексинском районе Тульской области, бывшей Стрелецкой волости.
 Колюпаново — деревня в Алексинском районе Тульской области, бывшей Широносовской волости.